Jinja – città dell'Uganda
 Distretto di Jinja – distretto dell'Uganda
 Jinja – santuario shintoista
 Jinja – motore di template per il linguaggio Python